Drapeau de La Rioja peut désigner :

 Drapeau de La Rioja, le drapeau officiel de la communauté autonome de la Rioja en Espagne.
 Drapeau de La Rioja, une compétition d'aviron, dans la discipline de trainières qui a lieu dans le barrage du Rasillo dans La Rioja.